Krummhaldenbach ist ein Gewässername in Baden-Württemberg:

 Krummhaldenbach (Kocher), linker Zufluss des Kochers nach Wasseralfingen, Stadt Aalen, Ostalbkreis
 Krummhaldenbach (Waldstetter Bach), rechter Zufluss des Waldstetter Bachs (zuletzt als Josephsbach zur Rems) in Waldstetten, Ostalbkreis